Resonanzenergie ist ein Begriff, der für verschiedene Energiestufen, -differenzen und -mengen im Zusammenhang mit Resonanzerscheinungen verwendet wird.
Geläufig sind:

 In einem quantenmechanischen oder elektromagnetischen System die Energie einer Teilchenwelle, die im Rahmen einer Resonanzabsorption oder -emission einer Resonanzfrequenz entspricht, damit gleichzeitig die Differenz zwischen zwei Anregungszuständen

 In einer chemischen Resonanzstruktur (Mesomerie) die Differenz zwischen der realen Energiestufe und der durchschnittlichen Energiestufe der fiktiven Grenzstrukturen